Бхаттараи () — непальская фамилия. Известные носители:

 Бхаттараи, Бабурам (род. 1954) — непальский революционер и марксистский теоретик, с 29 августа 2011 премьер-министр Непала.
 Бхаттараи, Кришна Прасад (1924-2011) — непальский политический деятель, премьер-министр Непала (1990—1991) и (1999—2000).